Лечев може да се отнася за:
 Арсени Лечев (р.1902), български цигулар
 Боян Лечев (1926-2004), български цигулар
 Иван Лечев (р.1956), български цигулар, китарист и композитор